2 miejscowości w Polsce:
 Wyrębów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim
 Wyrębów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce